Јапет може да се односи на:
 Јапет (митологија), титан из грчке митологије
 Јапет (месец), један од Сатурнових сателита
 Океан Јапет, некадашњи океан